

События 
 Консулы: Публий Корнелий Цетег (патриций) и Марк Бебий Тамфил (плебей); проконсулы: Гней Бебий Тамфил, Луций Эмилий Павел Македонский (в Лигурии) и Марк Клавдий Марцелл (в Галлии); преторы: Квинт Петилий Спурин (в Риме), Квинт Фабий Бутеон (в Галлии), Квинт Фабий Максим (по делам иноземцев), Луций Дуроний (в Апулии), Марк Пинарий Поска (на Сардинии) и Тиберий Клавдий (на Сицилии); пропреторы: Квинт Фульвий Флакк (в Ближней Испании) и Публий Манлий (в Дальней Испании).
 181 (183) — Основание римской колонии Аквилея (СВ Италия).
 Поход Филиппа на Балканы.

Китай 
 Императором стал Вэнь-ди (文帝).
 Истребление князей фамилии Люй.

Великая Степь 
 Война Хуннов и Юэчжей.
 Сарматы проникают в Причерноморье.

Скончались 
 Люй-хоу

См. также

Примечания